Haselburg steht für

 Haselburg, Burg in Südtirol
 Haselburg (Vimperk), Ruine in Tschechien
 Haselburg, deutscher Name der französischen Gemeinde Haselbourg im Département Moselle
 Kleinkastell Haselburg am Vorderen Limes
 Römische Villa Haselburg nahe der Ortschaft Hummetroth bei Höchst im Odenwald in Hessen

Siehe auch 
Haselberg 
Hasselburg